M-VII-Yoh — проект американского среднего танка 1950-х годов. Один из семи концептов танка фирмы H.L. Yoh Company, Inc. Танк имел ряд необычных решений. Например, расположение двигателя в башне и систему «Гусеница внутри гусеницы». Для танка, как и всех остальных концептов, был сделан малоразмерный макет, показывающий лишь примерные очертания форм башни и корпуса. Танк серийно не выпускался.

История 
В марте 1952 года прошла конференция Question mark I. Конференция была проводилась среди американских КБ и была направлена на изучение новых идей по перспективным боевым машинам. На этой встрече компанией H.L. Yoh Company, Inc. были представлены семь новых концептов среднего танка, среди которых был M-VII-Yoh. На конференции не было точного определения технических характеристик для нового танка. Зато некоторые фирмы поделились своим опытом в разработках.

В апреле 1952 году началась «Tank program 52». Она заключалась в разработке нового перспективного среднего танка на замену в будущем M48. В рамках программы было создано техническое задание для некоторых фирм, в котором были приведены примерные параметры для нового среднего танка. Задание получила фирма H.L. Yoh Company, Inc. из Пенсильвании и Ford из Мичигана.

В 1953 году Ford начал разработку своего концепта — семейство танков Т95. А 1 июня компания H.L. Yoh Company, Inc. представила свои эскизные проекты, в которых были описаны параметры семи средних танков. В каждом проекте были воплощены свои необычные идеи. Но танки обладали и общими чертами. Так например, их предполагалось вооружить 105-мм орудием, лобовая броня должна была находится на уровне ~120 мм. при угле наклона в 30 градусов. Во всех танках воплощена необычная идея — система «Гусеница внутри гусеницы». Она должна была давать возможность танкам серии Yoh продолжать движение, даже со сбитой основной гусеницей.

Описание конструкции

Корпус

описание 
Корпус танка немного напоминает наработки  фирмы Ford, которая разрабатывала проект среднего танка T95. Танк представляет собой самые радикальные наработки компании H.L. Yoh Company, Inc.

Сам танк имел нестандартную компоновочную схему —  моторное отделение размещалось в башне. Это делало корпус танка немного ниже, что усложняло попадание по нему.

Но у подобной компоновки был и ряд недостатков: из-за расположения двигателя, башня должна быть достаточно вместительной, а значит —высокой, в связи с этим центр тяжести был смещён вверх; привод от двигателя к трансмиссии, которая всё ещё располагалась в кормовой части корпуса, передавался очень сложной системой из звёздочек и валов, в связи с чем была проблема потери мощности. При попадании в башню снаряд имел более высокий шанс попасть в двигатель или бак, из-за чего танк не мог быть отремонтирован и быстро возвращён в строй.

Несмотря на все радикальные решения, в танке можно выделить все стандартные отделения для танка с классической компоновкой.

Моторно-трансмиссионное отделение 
Двигатель и трансмиссия располагались в кормовых частях корпуса и башни танка. Двигатель должен был располагаться в башне, а трансмиссия — в корпусе. Привод между ними представлял собой сложную систему из звёздочек и валов. Выхлопную трубу было решено разместить в днище кормовой ниши башни, где располагался двигатель. Проект на своей завершающей стадии не предусматривал перегородки между двигателем и боевым отделением.

Отделение управления 
Отделение управления находится в лобовой части танка. Сидение механика-водителя расположено спереди со смещением вправо. Управление должно было осуществляться классическим для американских танков способом. Также предполагалась установка трёх приборов наблюдения для него. Кроме того, у механика-водителя должен был быть свой люк в передней части крыши корпуса.

Боевое отделение 
Боевое отделение находится в лобовой и средней части башни. Боевое отделение делит место вместе с двигателем танка. Между ними не предусматривалась перегородка. Также в башне по середине находится орудие танка. Маска орудия сконструирована таким образом, что выполняла роль экрана башни. Спаренных пулемётов не предполагалось, зато была башенка командира, где находился крупнокалиберный пулемёт.

Башня 
Башня имела очень большие размеры, в связи с тем, что в ней должен был располагаться двигатель и большой топливный бак слева от него. Экипаж танка должен был состоять из трёх членов экипажа: командир, наводчик и заряжающий. Пушка располагалась в лобовой части башни посередине. Планировалось, что задним расположением двигателя можно будет нивелировать раскачку орудия, в таком случае двигатель играл роль противовеса орудия. По бортам башни находились приборы наблюдения в бронеколпаках на подобии M48.

Командир 
Место командира танка располагалось справа от орудия. Командир мог наблюдать за полем боя с помощью приборов наблюдения, находящихся в специальной башенке на подобии башенки M48. Также ней должен был быть крупнокалиберный пулемёт M2HB. Командир танка мог открыть огонь из него по необходимости.

Наводчик 
Наводчик находился впереди командира, справа от орудия. Наведение производилось благодаря перископическому прицелу. Раскачка у пушки должна была быть минимальной при специфическом противовесе в виде двигателя самого танка. Других приборов не предусматривалось, потому что в виду конструкции маски орудия, в ней не была возможна установка прицелов и иных приборов наведения. У наводчика не было своего люка, предполагалось, что он должен был выходить с командиром танка.

Заряжающий 
Заряжающий находился позади казённика орудия. В заряжании орудия ему должны были помогать различные вспомогательные системы. Так, например, У заряжающего должен был быть подъёмник боеприпасов. Он представлял собой автоматический держатель. Заряжающий держал его левой рукой, а правой — поддерживал снаряд. Хват при нажатии кнопки автоматически поднимал снаряд до казённика. Заряжающему оставалось контролировать процесс и зарядить снаряд в казённик. У него должен был быть свой люк в левой части крыши башни.

Вооружение 
Предполагалось вооружить танк 105-мм орудием T140. Эта пушка представляет собой 105-мм версию нарезного орудия Т123, представлявшего собой 120-мм орудие. Орудие представляет собой концепт автоматического противотанкового орудия. По документам к танку прицельная дальность стрельбы должна была составить ~1830 м. Тяжесть казённика должен был уравновесить двигатель в корме, который должен был уменьшить раскачку орудия при торможении и при выстреле.

Проект танка не предполагал установку пулемётов. Единственный пулемёт — 12,7-мм. M2HB — располагался в специальной башенке для командира. УГН (Углы Горизонтальной Наводки) башенки должны были составить +-360°.

Боекомплект должен был составить 60 снарядов, боекомплект пулемёта не известен.

Двигатель и трансмиссия 
Танк должен был оснащаться экспериментальным 8-цилиндровым четырёхтактным бензиновым двигателем с воздушным охлаждением Continental AOSI-1195-5  мощностью 675 л.с. На M-VII-Yoh двигатель размещался в кормовой нише башни. Такое решение позволяло сократить длину корпуса танка и снизить его массу.

Однако, у такого решения есть и ряд недостатков: танк имел очень сложную систему привода, состоящих из зубчатых шестерней, которые передавали мощность на трансмиссию, из-за сложности системы, предполагавшую ещё и поворот башни, была неизбежна потеря мощности двигателя; Несмотря на низкий корпус, башня становилась высокой, в ней должен был расположиться двигатель, топливный бак, казённик орудия и экипаж из трёх человек, Все эти факторы увеличивали высоту танка, что также увеличивало силуэт танка; Из-за расположения двигателя в башне, а не в корпусе, центр массы танка был смещён вверх, что не в лучшую сторону играло на устойчивости танка; С таким расположением двигателя танк имел плохую живучесть, попадание в двигатель или топливный бак сразу же выводило танк из строя, танк не имел возможность двигаться, а экипаж с высоким шансом сгорал.

Трансмиссия механического типа XT-500-1. Соединялась с двигателем системой звёздочек. Трансмиссия находилась в кормовой части корпуса и приводила в движениеведущие звёздочки.

Ходовая часть 
Ходовая часть состояла из пяти опорных катков большого диаметра на один борт, такие же катки предполагались и на Т95. Также, подвеска состояла из парыведущих звёздочек сзади и пары ленивцев спереди, поддерживающие катки отсутствовали. В качестве основы для подвески планировалось использовать индивидуальную подвеску Кристи, но с небольшими доработками. Например, амортизаторы планировалось разместить в горизонтальном положении.

Другие конструкционные новшества

система «Гусеница внутри гусеницы» 
В ходовую часть M-VII-Yoh, как и во все танки серии, предполагалось установить систему «Гусеница внутри гусеницы». Она представляла собой гусеницу меньшей ширины, чем основная. Она должна была располагаться между тремя последними опорными катками. Приводиться в движение она должна была с помощьюведущей звёздочки. Планировалось, что при сбитии основной гусеницы миной или снарядом вражеского танка M-VII-Yoh с помощью системы мог бы продолжать движение без вреда экипажу.

Система «Шагоход» 
Это предложение компании H.L. Yoh является самым нетрадиционным средством для защиты от огня противника. Система «Шагоход» представляла собойустройство, состоящее из двух опор. Приводиться в движение опоры должны были той же тягой, что иведущие звёздочки. Приводится в движении система должна была либо командиром, либо механиком-водителем. Предполагалось, что в аварийной ситуации, например, при сбитии всех четырёх гусениц, Опоры должны были выдвигаться и тащить танк с линии огня противника. Считалось, что это самое надёжное и разумное средство для защиты экипажа танка.

Другие чертежи танка

В массовой культуре

В моделизме 
Модели танка не выпускает ни одна из модельных фирм. Также не замечены самодельные работы. Скорее всего это связано с непопулярностью танка и самой серии танков Yoh  в целом.

В играх 
Концепты танков фирмы H.L. Yoh Company, Inc. представлены в игре World of Tanks, а сам M-VII-Yoh — только в World of Tanks Blitz. В обоих играх концепты представляют собой тяжёлые танки, они расположены начиная с VII уровня. В обоих играх танки серии Yoh сохранили систему «Гусеница внутри гусеницы», которая в игре получила название «Резервная гусеница». Система сохранила в себе первоначальный проектный замысел, но с небольшими изменениями. В World of Tanks Blitz — система работает исключительно при заднем ходе и имеется у танков с IX уровня.

Также, между проектом и танком в игре есть небольшие различия. Например, не реализована система «Шагоход» — танк не имеет специальных опор в кормовой части корпуса. Танк обладает башенкой для командира, но без пулемёта внутри — он размещён в пулемётном гнезде. Танк по проекту должен был иметь экспериментальный двигатель Continental AOSI-1195-5. В игре же сначала в танке установлен двигатель  Ford GAZ. После него, предположительно, идёт развитие AOSI-1195-5 — Continental AOSI-1194-1-2, следом — Continental AOSI-1195-1-2. В танк установлено орудие X20 и T5E1, всё также калибра 105-мм, хотя по проекту должна была быть установлена 105-мм орудие T140.

Смотрите также 
M-I-Yoh

M-II-Yoh

M-III-Yoh

M-IV-Yoh

M-V-Yoh

M-VI-Yoh

AE Phase I

Pawlak Tank

M48

T95

Список источников 

Танки США
Средние танки
Нереализованные проекты танков
__ИНДЕКС__